HMS Begonia — название двух кораблей Королевского флота Великобритании:

 HMS Begonia (1915) — шлюп типа «Азалия». Спущен на воду в 1915 году, переоборудован в судно-ловушку. Затонул в 1917 году в результате столкновения с германской подводной лодкой вблизи Касабланки.
 HMS Begonia (1940) — корвет типа «Флауэр». Спущен на воду в 1940 году, с 1942 по 1945 года служил в ВМС США как USS Impulse. Продан гражданскому владельцу в 1946 году.

Литература